Fiebig ist der Familienname folgender Personen:
 Anett Fiebig (* 1961), deutsche Schwimmerin
 Anna Fiebig (1889–1964), deutsche Politikerin (CDU)
 Bastian Fiebig (* 1964), deutscher Saxophonist, Komponist und Musiker
 Eberhard Fiebig (* 1930), deutscher Bildhauer
 Elisabeth von Fiebig (1897–1967), deutsche Malerin
 Eva Fiebig (1900–1984), deutsche Schauspielerin
 Gerald Fiebig (* 1973), deutscher Schriftsteller und Musiker
 Gottfried Fibig (auch: Fiebig; 1612–1646), deutscher Rechtswissenschaftler
 Günter Fiebig (1920–1984), deutscher Marineoffizier, zuletzt Flottillenadmiral der Bundeswehr
 Hans-Dietrich Fiebig, deutscher Sportfunktionär
 Heinz Fiebig (1897–1964), deutscher Offizier
 Heinz Fiebig (Produktionsleiter) (1909–1982), deutscher Filmaufnahmeleiter und Produktionsleiter
 Helmut Fiebig (1956–2011), deutscher Journalist und Filmkritiker
 Johann Friedrich Wilhelm von Fiebig (1755–1822), preußischer Generalmajor 
 Kurt Fiebig (1908–1988), deutscher Kantor und Komponist
 Leonie Fiebig (* 1990), deutsche Bobfahrerin
 Lutz Fiebig (* 1961), deutscher Kunstverleger, Galerist und Publizist
Manfred Fiebig (* 1965), deutscher Physiker
 Manfred Schmitt-Fiebig (* 1924), deutscher Architekt
 Martin Fiebig (1891–1947), deutscher Offizier der Luftwaffe der Wehrmacht
 Paul Fiebig (1876–1949), deutscher lutherischer Theologe 
 Taryn Fiebig (1972–2021), australische Opernsängerin
 Thomas Meyer-Fiebig (* 1949), deutscher Komponist und Organist
 Udo Fiebig (1935–2022), deutscher Theologe und Politiker (SPD)
 Ulla Fiebig (* 1974), deutsche Juristin und Journalistin

Siehe auch:
 Fibich
 Fiebich
 Viebig